Nymphe-Klasse bezeichnet:

 Nymphe-Klasse (1777), Klasse von drei 32-Kanonen-Fregatten der französischen Marine (1777–1810)
 Nymphe-Klasse (1863), Klasse von zwei Glattdeckkorvetten der preußischen bzw. deutschen Marine (1863–1885)
 Nymphe-Klasse (1885), Klasse von vier Sloops der britischen Marine (1885–1921)